Vao puede hacer referencia a:

en España 
Vao (Alfoz), lugar de la parroquia de Lagoa, concello de Alfoz.
Vao (Foz), lugar de la parroquia de San Martiño de Mondoñedo, concello de Foz.
Vao (Puertomarín), lugar de la parroquia de Vedro, concello de Puertomarín.
Vao (Valle del Oro), lugar de la parroquia de Santa Cruz do Valadouro, concello de Valle del Oro.
O Vao (Abegondo), lugar de la parroquia de Folgoso, concello de Abegondo.
O Vao (El Bollo), lugar de la parroquia de Tuxe, concello de El Bollo.
O Vao (Cabaña de Bergantiños), lugar de la parroquia de Riobó, concello de Cabaña de Bergantiños.
O Vao (Carballedo), lugar de la parroquia de Temes, concello de Carballedo.
O Vao (Cortegada), lugar de la parroquia de Rabiño, concello de Cortegada.
O Vao (Cospeito), lugar de la parroquia de Cospeito, concello de Cospeito.
O Vao (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Cereixido, concello de Fonsagrada.
O Vao (Irijoa), lugar de la parroquia de Verís, concello de Irijoa.
O Vao (Lobios), lugar de la parroquia de Manín, concello de Lobios.
O Vao (Manzaneda), lugar de la parroquia de Reigada, concello de Manzaneda.
O Vao (Poyo), lugar de la parroquia de Poio (San Salvador), concello de Poyo.
O Vao (Pontevedra), lugar de la parroquia de Campañó, concello de Pontevedra.
O Vao (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Oleiros, concello de Salvatierra de Miño.
O Vao (Samos), lugar de la parroquia de Pascais, concello de Samos.
O Vao (Vedra), lugar de la parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, concello de Vedra.
O Vao (Vigo), lugar de la parroquia de Coruxo, concello de Vigo.
O Vao (Curtis), lugar de la parroquia de San Vicenzo de Curtis, concello de Vilasantar.
O Vao (Vilariño), lugar de la parroquia de Vilariño, concello de Vilasantar.
Cruceiro de Vao, lugar de la parroquia de Boiro, concello de Boiro.
Ponte do Vao (Alfoz), lugar de la parroquia de Lagoa, Alfoz|Lagoa, concello de Alfoz.
Ponte do Vao (Lugo), lugar de la parroquia de Coeo, concello de Lugo.
A Ponte do Vao (El Corgo), lugar de la parroquia de Laxosa, concello de El Corgo.
Porto do Vao, lugar de la parroquia de San Fiz de Paz, concello de Otero de Rey.

Otros 
Río Vao (afluente del Anllóns)
Río Vao (afluente del Calvar)
Istmo do Vao, en la península entre O Grove y la playa de La Lanzada.
Encoro do Vao, en el río Bibei.
Praia do Vao (Illa de Arousa)
Praia do Vao (Coruxo)
Campo do Vao, campo de fútbol del Coruxo Club de Fútbol
Idioma vao, idioma oceánico hablado en Vanuatu
Vao (isla), isla en la provincia de Malampa, Vanuatu.
Vao (Costa de Marfil), pueblo en el distrito de Sassandra-Marahoué, Costa de Marfil
Vao (Nueva Caledonia), asentamiento en Isle of Pines, Nueva Caledonia, Francia
Vao (condado de Lääne-Viru), aldea en la parroquia de Väike-Maarja, condado de Lääne-Viru, Estonia
Vao (condado de Järva), aldea en la parroquia de Koeru, condado de Järva, Estonia
Väo, subdistrito del distrito de Lasnamäe, Tallin, Estonia